Ва́цлав Не́дорост (; род. 16 марта 1982) — чешский хоккеист, нападающий. Двукратный чемпион мира среди молодёжных команд (2000 и 2001). В настоящее время является помощником спортивного менеджера клуба «Млада Болеслав».

Карьера 
Начал играть за юниорскую команду ХК Ческе-Будеёвице. В 16 лет дебютировал в основной команде. В своем дебютном сезоне сделал две результативные передачи в семи встречах. Сезон 1999/00 стал прорывом для него. Был приглашен в молодёжную и юношескую сборную. В составе молодёжной сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира. Был замечен скаутами НХЛ и в драфте 2000 года был выбран «Колорадо Эвеланш» под номером 14. Сезон 2000/01 провел в родном клубе и второй раз завоевал золото на молодёжном чемпионате мира. В этом же году дебютировал за основную сборную Чехии, однако в чемпионате мира не участвовал.
Летом 2001 года отправился в Соединенные Штаты и боролся за место в команде «Колорадо Эвеланш». В течение сезона постоянно курсировал между фарм-клубом «Херши Беарз» и «Колорадо». В первом сезоне в 25 матчах заработал 4 балла. Первую шайбу в NHL забросил 20 октября 2001 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс». В следующем году получил серьёзную травму — перелом запястья, что потребовало операции и длительного лечения. После перехода во «Флориду Пантерз» снова курсировал между фармклубом и основной командой, а рецидив травмы снова надолго вывел игрока из строя.
После этого вернулся в Чехию. Летом 2010 года заключил контракт с «Металлургом» из Новокузнецка. Первую шайбу в КХЛ забросил 21 сентября 2010 года в матче с Трактором. В начале июля 2011 года заключил контракт с новичком КХЛ — ХК Лев Попрад. После этого играл за «Донбасс», «Слован» и «Ческе-Будеёвице». Последней командой в карьере Недороста была «Шкода Пльзень», в составе которой он стал бронзовым призёром чешской Экстралиги. После окончания сезона 2018/19 принял решение завершить игровую карьеру. Стал помощником спортивного менеджера клуба «Млада Болеслав».

Достижения 
  Молодёжный чемпионат мира 2000 (Швеция)
  Молодёжный чемпионат мира 2001 (Россия)
  Континентальный кубок 2013
  Чешская экстралига 2005 и 2019

Статистика 
 Последнее обновление: 25 августа 2013 года

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк‏
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Шкода»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»